Voici la liste des planètes mineures numérotées de 514001 à 515000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 514001 à 515000

514001-514100

514101-514200

514201-514300

514301-514400

514401-514500

514501-514600

514601-514700

514701-514800

514801-514900

514901-515000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000